Сокотрийский язык, или сокотри (, самоназвание: ; ) — язык сокотрийцев, коренного населения островов Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха у южного побережья Йемена. Население Сокотры занимается рыболовством, животноводством и, ограниченно, выращиванием фиников.

Вопросы классификации 
Принадлежит к южной ветви западносемитской подсемьи, группе современных южноаравийских языков (Modern South Arabian Languages, MSAL), в которую также входят языки мехри, шехри, харсуси, батхари и хобьот. Сокотрийский стал первым обнаруженным современным южноаравийским языком (1834 год) и единственным из них, не контактировавшим с другими языками группы и арабским до XIX века.

Современное положение 
В континентальной части Йемена не распространён. В Объединённых Арабских Эмиратах, в которых проживает большое число выходцев с Сокотры, считается языком одного из национальных меньшинств. Имеет богатую устную традицию.

С 1967 года (независимость Южного Йемена) увеличивается влияние арабского языка из-за распространения телевидения и арабоязычного школьного образования. Ситуацию усугубляет возникновение в столице крупной йеменской арабоязычной диаспоры. Молодые сокотрийцы свободно говорят на арабском языке. За семь лет в Хадибо сокотрийцы перестали называть числа от 1 до 10 местными словами, перейдя на арабские числительные.

Диалекты 
Имеет множество диалектов, разделяемых на шесть групп:
 северные диалекты:
 диалект главного города острова, Хадибо — испытывает влияние арабского и мехри;
 диалект северных равнин — содержит множество архаизмов;
 горные диалекты (горы Хагьер и Диксам) — взаимонепонятен с другими сокотрийскими диалектами; многие пожилые носители не знают арабского;
 восточные сельские говоры — не изучены;
 западные сельские говоры — обладают множеством уникальных особенностей;
 южные прибрежные диалекты — слабо изучены;
 диалект островов Абд-эль-Кури и Самха — также слабо изучены.

Письменность 
В 2010—2014 годах российскими лингвистами была разработана письменность для сокотрийского языка на основе арабского алфавита. Состоит из 28 знаков: все знаки арабского письма за вычетом отсутствующих в сокотрийском фонем и несколько новых символов, введённых для точного отражения сокотрийской фонетики.

Также кроме огласовок для звуков [a], [i] и [u] используется огласовка ٞ для звука [e].

История языка 
Происходит от доарабского языка-субстрата, в прошлом распространившегося с территории Омана на запад.

Население острова сформировано переселенцами-греками, арабами и индийцами; к XV веку формирование сокотрийской нации завершилось.

Из-за большой силы течения, частых штормовых ветров, окружающих Сокотру рифов, а также туманов, окутывающих берега острова, сокотрийский язык был изолирован значительную часть своей истории.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Таблица соответствия прасемитских согласных нескольким современным языкам, включая сокотрийский

Ударение обычно падает на долгий гласный в открытом слоге, либо на шва в закрытом.

Из прасемитского заимствовано противопоставление глухих неэмфатических свистящих: *š → š, h.

Уникальной особенностью сокотрийского является возникновение в существительных и (редко) в глаголах неэтимологического и неморфологического «паразитного », вызванного, с одной стороны, особенностями ударения, а с другой — наличием .

Фонетические процессы 
Как и в других современных южноаравийских языках, в сокотрийском имеется тенденция к редуцированию гласных к шва.

  → ,
 ослабление и исчезновение носовых согласных в конце слова,
 диссимиляция палато-альвеолярных согласных при наличии суффикса местоимения женского рода,
 ассимиляция зубных согласных.

В некоторых диалектах слияния велярных фрикативов  и  с фарингальными  и  не произошло.

Во многих вариантах встречается фрикативизация, благодаря ей же произошли следующие изменения:
  → 
  → [нет звука]
  → [нет звука] в позиции между гласными.

Морфосинтаксис 
Порядок слов VSO/SVO (в равной мере), вершина синтаксической группы (определяющее) предшествует определяемому. Стратегия кодирования глагольных актантов — активная (как в арабском).

Двойственное число имеется у местоимений, существительных и глаголов, однако у первых и последних отмирает (в частности, под воздействием арабского языка). Модификаторы согласуются с определяемым существительным в роде и числе. В некоторых диалектах относительные местоимения не изменяются по числам.

Номинализация осуществляется тремя основными методами: изменением прилагательных, генитивными конструкциями и созданием относительных придаточных предложений. Кроме этого относительно продуктивна лексическая номинализация перфектных форм глагола с помощью частицы , приставки /m-/ или изменения гласных:
  (ловил рыбу) →  (рыбак);
  (убил) →  (убийца);
  (заострил) →  (точило, точилка).

Глагол имеет три базовых формы: перфект, имперфект и усечённое наклонение (выделяется не всегда). Перфектом обозначают:
 начатые, совершённые действия;
 действия, совершаемые сейчас или в будущем (в условных конструкциях);
 более раннее по времени действие в конструкции с двумя прошедшими временами;
 он используется также в просьбах и клятвах.

Несовершенные глаголы употребляются для обозначения привычного действия в сочетании с наречиями, указывающими на частотность; постоянных, общих процессов, не ограниченных временны́ми рамками; более позднего или повторяющегося действия в конструкции с двумя прошедшими временами; также будущего времени при наличии наречия, указывающего на соответствующий временно́й промежуток.

Вспомогательные глаголы не имеют несовершенной формы. Они используются в сложных временах, всегда предшествуют основному глаголу и согласуются с субъектом в лице, числе и роде.

Лексика

История изучения 
Аль-Хамдани, Ибн Баттута, Ал-Идриси и другие арабские учёные имели представление о существовании сокотрийского, но не посвятили ему ни одной работы. Первое полевое исследование сокотрийского языка провел зимой 1834 года лейтенант флота  Британской Ост-Индской Компании Джеймс Рэймонд Уэллстед , собравший 236 слов и выражений, из которых 41 посчитал заимствованиями из арабского.

Венская Академия наук организовала в 1898-1899 крупную научную экспедицию в Южную Аравию, в ходе которой в течение двух месяцев профессором, надворным советником Давидом Мюллером было проведено серьезное изучением сокотрийского языка в его естественных условиях. Позже Мюллер продолжил работу с информантами-сокотрийцами в Вене, сделал первые аудиозаписи сокотрийского язык с помощью фонографа. Результатом стало издание трёх томов сокотрийских текстов (1902, 1905, 1907 — IV, VI и VII тома материалов Южноаравийской Экспедиции), записанных от носителей разных диалектов сокотрийского ) «Die Mehri- und Soqotri-Sprache» Давида Мюллера.

В 1938 году в Париже вышел сравнительный словарь сокотрийского языка (сокотрийско-французский) Вольфа Леслау, основанный на материалах Мюллера и работах продолжившего его дело Максимилиана Биттнера («Charakteristik der Sprache der Insel Soqotra Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien» Максимилиана Биттнера). На этом этапе в сокотрийском было выделено две диалектных группы (западная и восточная), отдельно выделен диалект остова Абд-эль-Кури.

Комплексная экспедиция британских учёных 1967 года, в составе которой было два лингвиста: Томас Джонстон  и Майкл Томкинсон , не привела к появлению новых больших публикаций, несмотря на созданный Джонстоном аудио-архив, за исключением самоучителя Джонстона «Teach yourself Socotran».

В 1985—2001 годах в разных частях острова французской лингвистической миссией проводился сбор диалектного материала. С 1991 года на Сокотре работает отряд экспедиции Института востоковедения РАН.

Первая попытка систематического описания сокотрийского языка - на основе западного диалекта Калансии - предпринята Халедом Авадом Омером бин Махашеном в 2009 году.

Примечания

Литература 
 
 
 Наумкин В. В., Порхомовский В. Я. Очерки по этнолингвистике Сокотры. — М.: Наука, 1981.
 
 Agafonov, Vladimir. Temethel as the Brightest Element of Soqotran Folk Poetry. Folia Orientalia, vol. 42/43, 2006/07, pp. 241—249
 Wolf Leslau, Lexique Soqotri (sudarabique moderne) avec comparaisons et explications étymologiques. Paris: Klincksieck 1938
 
 D.H. Müller, Die Mehri — und Soqotri — Sprache. Volume I: Texte. Südarabische Expedition, Band IV. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Wien: Alfred Hölder 1902
 D.H. Müller, Die Mehri — und Soqotri — Sprache. Volume II: Soqotri Texte. Südarabische Expedition, Band VI. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Wien: Alfred Hölder 1905
 D.H. Müller, Die Mehri — und Soqotri — Sprache. Volume II: Shauri Texte. Südarabische Expedition, Band VII. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Wien: Alfred Hölder 1907

Примеры текстов 
 Сокотрийская сказка в транскрипции и английском переводе в California Linguistic Notes (часть I) и (часть II)
 Звуковой архив семитских языков Гейдельбергского Университета: народная сказка Mehazelo (сокотрийская Золушка — отрывок) на северо-восточном диалекте языка сокотри.

Современные южноаравийские языки
Языки Йемена
Сокотра